Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Nottingham 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ekaterina Byčkova che ha battuto in finale Pauline Parmentier che ha dovuto ritirarsi sul punteggio di 3-0.

Teste di serie 

 Ekaterina Byčkova (Campionessa)
 Marta Sirotkina (secondo turno)
 Carina Witthöft (quarti di finale)
 Renata Voráčová (semifinali)

 Tara Moore (quarti di finale)
 Pauline Parmentier (finale)
 Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)
 Pemra Özgen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Nottingham 2014